Trois navires de la  ont porté le nom de HMS Adelaide, d'après  graphie anglophone de la ville australienne d'Adélaïde :
 le , un croiseur léger de la , en service entre 1922 et 1946 ; 
 le , une frégate de la , en service entre 1980 et 2008 ;
 le , un  de la , sister-ship du HMAS Canberra, en service depuis 2015.

Adelaide